Beyond Twilight — музыкальный коллектив из Дании, исполняющий прогрессивный метал. Группа впервые образовалась в 1990 году под названием Twilight и просуществовала под этим именем девять лет, выпустив два студийных альбома. В 2006 году Beyond Twilight записали свой четвёртый альбом.

Состав 
 Якоб Хансен (Jacob Hansen) — вокал, ритм-гитара
 Андерс Краг (Anders Ericson Kragh) — ритм-, лидер– и акустическая гитары
 Томас Фреден (Tomas Fredén) — ударные
 Андерс Девиллиан Линдгрен (Anders Devillian Lindgren) — бас-гитара
 Финн Цирлер (Finn Zierler) — клавишные

Бывшие участники 
 Kelly Sundown Carpenter − вокал (2004—2005)
 Йорн Ланде − вокал (до 2004)
 Бьёрн Янсон (Björn Jansson) − вокал

Дискография 
  — The Devil's Hall of Fame
  — Section X
  — For the Love of Art and the Making

Под именем Twilight 
  — Eye for an Eye
  — The Edge

Ссылки 
 Официальный сайт 
 https://web.archive.org/web/20070813140311/http://www.massacre-records.com/bands/bands.asp?bands=BEYOND+TWILIGHT 

Прогрессив-метал-группы Дании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году